La A1 Ethniki 2002-2003 è stata la 63ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  Fragkiskos Alvertīs, 
A1 Ethniki MVP finali:  Jaka Lakovič, 
A1 Ethniki allenatore dell'anno:  Argyrīs Pedoulakīs, 
A1 Ethniki miglior giovane:  Vasilīs Spanoulīs,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2002
Pallacanestro nel 2003
2002-2003